Кавадзіма (Ісікава)
Кавадзіма (Сайтама)